Wang Qiang ha battuto in finale Julija Bejhel'zymer 6–1, 6–3.

Teste di serie

  Erika Sema (quarti di finale)
  Ol'ga Savčuk (semifinali)
  Julija Bejhel'zymer (finale)
  Yurika Sema (quarti di finale)

  Noppawan Lertcheewakarn (secondo turno)
  Samantha Murray (primo turno)
  Ilona Kramen' (semifinali)
  Wang Qiang (Campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ONGC-GAIL Delhi Open 2014